Married in Haste – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 Married in Haste – film del 1912 prodotto dalla British Anglo-American
 Married in Haste – film del 1913 diretto da William F. Haddock
 Married in Haste – film del 1919 diretto da Arthur Rosson